Lacković steht für:

 Lacković, Adelsgeschlecht im kroatisch-ungarischen Königreich, siehe Lackfi (Adelsgeschlecht)

Lacković bzw. Lackovič ist der Familienname folgender Personen:
 Blaženko Lacković (* 1980), kroatischer Handballspieler
 Marina Lacković (* 1990), serbisch-österreichische Kabarettistin, siehe Malarina (Kabarettistin)
 Otto Lackovič (1927–2008), slowakischer Schauspieler
 Rade Lacković (* 1965), jugoslawischer Turbofolksänger

Siehe auch:
 Lakovič